Pioner (ukrainisch ; russische ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine und Russland:
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka, siehe Soborne
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Welykyj Burluk, siehe Kurhanne

Sonstiges:
 Pioner ist auch der Name eines Schiffstyps, siehe  Pioner (Schiffstyp)

Siehe auch:
 Pionerskiy Dome, Berg im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika